Барт Кломп (; ) —— нидерландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Нидерландов — участник .

Достижения 
 Зимний европейский юношеский Олимпийский фестиваль: серебро (2017)

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
  (см. стр. 34)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Нидерландов